Bundestagswahlkreis 155 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Meißen (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Leipzig-Land (2009)
 Bundestagswahlkreis Leipziger Land – Muldentalkreis (2002 bis 2005), siehe Bundestagswahlkreis Leipzig-Land
 Bundestagswahlkreis Worms (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Montabaur (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Westerburg (1949 bis 1961), siehe Bundestagswahlkreis Montabaur